«Блеф» () — американский художественный фильм в жанре кинокомедии, поставленный режиссёром Роджером Янгом. Премьера фильма состоялась .

Сюжет 

Оказывается, итоги тиража Нью-Йоркской лотереи легко можно сфабриковать, надо просто подложить под барабан маленький электромагнит, и нужные номера падают в лоток сами.

Именно эту мошенническую операцию пытается разоблачить и вывести на чистую воду махинаторов Гарри Берг. Гарри — вообще-то не детектив, а неудачливый скульптор и муж-алиментщик. И незадачливый картёжник.

Причем незадачливость его как алиментщика приводит к положительным результатам: он задолжал бывшей суженной кругленькую сумму, и к нему приходит Рэйчел Добс, агент по выбиванию алиментов. Гарри в неё с ходу влюбляется, а поскольку Рэйчел мнит себя сыскарём, то они вместе занимаются разоблачением Тома Мюррея, изобретателя электромагнитных тиражей лотереи. А по ходу разоблачения будет труп в комнате друга бывшей жены Гарри, ныряние главного героя в океанскую воду и песни в исполнении главного злодея Титуса.

В ролях 
 Майкл Китон — Гарри Берг
 Рэй Дон Чонг —  Рэйчел Добс
 Лайан Лэнгланд — Хильда
 Лесли Бевис — Джем Виго
 Джон Дэвидсон — Том Мюррей
 Мит Лоуф — Титус
 Джо Пантолиано — Норман
 Ричард Портноу — Рубен
 Рональд Гуттман

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1987 года
Фильмы Роджера Янга
Фильмы об аферистах
Фильмы TriStar Pictures